Поръюган (устар. Порх-Юган) — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО. Устье реки находится в 406 км по правому берегу реки Малая Сосьва. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — Нижняя Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020200112115300028404.

Примечания 

Притоки Малой Сосьвы (нижнего притока Северной Сосьвы)
Реки Советского района (Ханты-Мансийский автономный округ)